Кікі Бертенс і Юханна Ларссон були чинними чемпіонками, але Бертенс вирішила того року не брати участі. Ларссон грала в парі з Кірстен Фліпкенс, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Ніколь Мелічар і Анна Сміт, 6–3, 3–6, [9–11].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Nurnberger Versicherungscup, парний розряд
2017
Nurnberger Versicherungscup, парний розряд